

Aziende 
 CZ Loko – azienda ceca con sede a Česká Třebová specializzata in locomotive e veicoli ferroviari

Geografia 
 Port Loko – centro abitato nella Provincia del Nord della Sierra Leone

Persone 
 Patrice Loko – ex calciatore francese, attaccante
 Puto Loko – rapper spagnolo
 Sarah Loko – judoka francese

Altro 
 Go Loko – singolo del rapper statunitense YG